Schwalber ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Schwalber (* 1974), deutsche Konditormeisterin
 Josef Schwalber (1902–1969), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU), MdL